Rüber steht für:

 Rüber, eine Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz

Rüber ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Rüber (1804–1874), deutscher Architekt und bayerischer Baubeamter
 Johannes Rüber (* 1928), deutscher Schriftsteller
 Josef Rüber (1917–1977), deutscher Politiker (CDU)